Гава (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Льобрегат. Занимает площадь 30,90 км². Население — 46383 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 20 км.

Города-побратимы 
  Олокау, Испания;
  , Западная Сахара.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Городской портал

Муниципалитеты Барселоны